Рис И́ванс (, []; имя при рождении: Рис Оуайн Эванс (), род. , Хаверфордуэст, Уэльс, Великобритания) — валлийский актёр и музыкант.

Биография

Ранняя жизнь 
Рис Иванс родился 22 июля 1967 года в Пембрукшире в семье педагогов. Рис вырос в городе Ритин, в северном Уэльсе, и получил начальное образование в школе Ysgol Pentrececleyn, где работала его мать.

После Иванс поступил в среднюю школу Ysgol Maes Garmon в Молд, Флинтшир. По прошествии ещё некоторого времени он стал изучать актёрское мастерство в различных молодёжных театральных объединениях.

Карьера 
В 1990 году Рис Иванс принял участие в создании детской викторины и тогда же привлёк внимание поклонников творчества. После — Рис принял участие ещё в массе телевизионных проектов, и только потом стал активно сниматься в кино и играть в лондонском Королевском национальном театре. Кроме того, Иванс в течение некоторого времени выступал в рок-группе Super Furry Animals, демонстрируя и талант вокалиста.

Среди работ актёра середины девяностых годов и начала нового тысячелетия — роли в таких картинах, как «Уличная жизнь» (1995), «Август» (1996), «Город-близнец» (1997), «Танцы во время Луназы» (1998), «Трансплантант» (1999), «Ноттинг Хилл» (1999), «Ржавый алюминий» (2000), «Кевин и Перри уделывают всех» (2000), «Дублёры» (2000), «Формула 51» (2001), «Ярмарка тщеславия» (2004) и «Ганнибал: Восхождение» (2007).

В 2000 г. номинировался на премию BAFTA в качестве лучшего актёра второго плана за роль Спайка в фильме «Ноттинг Хилл», однако победа ушла Джуду Лоу.

В 2005 году Рис стал обладателем престижной премии BAFTA — за роль комика Питера Кука в телевизионном фильме «Не только, но всегда» (2004). Кстати, в том же году Иванс появился в видеоклипе рок-группы Oasis — снятом на песню «The Importance of Being Idle» — и тогда же удостоился награды Video Of the Year. Не мудрено, ведь Рис Иванс уже имел опыт подобного рода деятельности — он снимался в клипах «God! Show Me Magic», «Hometown Unicorn» (для группы Super Furry Animals), а также — в клипах «Mulder and Scully» (для группы Catatonia) и «Mama Told Me Not To Come» (для группы Stereophonics).

В декабре 2006 года Рис вновь появился на лондонской сцене (последний раз он играл в театре в 2003) и снова поразил поклонников театра неординарной игрой.

С 2007 года актёр стал выступать в составе валлийской психоделической рок-группы The Peth, первый концерт которой состоялся 28 сентября 2008 года — в популярном концертном зале Британии Southampton Soul Cellar. Однако, вскоре заявил о своём уходе из неё.

Личная жизнь 
Младший брат Риса, Ллир, тоже актёр. Братья вместе снимались в фильме «Город-близнец».
 Имел отношения с Сиенной Миллер и даже просил её руки.
 Пара распалась, так как, по признанию Сиенны, их отношения «никогда не были серьёзными… и она не готова к браку».
 После разрыва с Сиенной был замечен в компании с Кимберли Стюарт.
 В 2011—2013 годах встречался с актрисой Анной Фрил.

Фильмография

Играет самого себя 
 2003—2008 — Джимми Киммель в прямом эфире
 2002 — ELLE Style Awards, The (ТВ)
 2001—2008 — Friday Night with Jonathan Ross (телесериал)
 Against the Dying of the Light
 1994—2008 — HBO: Первый взгляд
 1992—2008 — Ночное шоу с Джейем Лено

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA TV
Киноактёры Великобритании